Подне може бити:
 Подне

или:
 Подне (филм), југословенски филм из 1968.
 Подне (кратки филм), југословенски кратки филм из 1978.